Alessandro Ghini (1961-), joueur de rugby italien,
 Giovanni di Lapo Ghini (XIVe siècle), architecte italien,
 Luca Ghini (1490-1556), médecin et botaniste italien,
 Massimo Ghini (1954-), acteur italien,
  (1959-), architecte et designer italien,
 Romano Ghini (1934-2020), acteur et doubleur de voix italien.
 Simone Ghini (1406 ou 1407-1491), sculpteur italien. 
 
Patronyme italien